SMS Kaiserkan syfta på:

 SMS Kaiser (1875), en bepansrad fregatt av Kaiser-klass
 SMS Kaiser (1911), ett slagskepp av Kaiser-klass

Dessutom fanns ett antal fartyg i Kaiserliche Marine med namnet Kaiser:

 SMS Kaiser Barbarossa, ett slagskepp av Kaiser Friedrich III-klass, sjösatt 1900
 SMS Kaiser Friedrich III, ett slagskepp av Kaiser Friedrich III-klass, sjösatt 1896
 SMS Kaiser Karl der Große, ett slagskepp av Kaiser Friedrich III-klass, sjösatt 1899
 SMS Kaiser Wilhelm II, ett slagskepp av Kaiser Friedrich III-klass, sjösatt 1897
 SMS Kaiser Wilhelm der Große, ett slagskepp av Kaiser Friedrich III-klass, sjösatt 1899

Två fartyg har burit namnet Kaiserin:

 SMS Kaiserin, ett slagskepp av Kaiser-klass, sjösatt 1911
 SMS Kaiserin Augusta, en tung kryssare, sjösatt 1892